Lyssy ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Iljitsch Lyssy (* 1987), russischer Schachspieler
 Rolf Lyssy (* 1936), Schweizer Filmregisseur